Михаил Барсуков:
 Барсуков, Михаил Васильевич (1911—1969) — руководитель Главного управления рабоче-крестьянской милиции.
 
 Барсуков, Михаил Михайлович (1901—1963) — генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза.